Daniel "Dan" Jensen (født 16. januar 1969 i Richmond Hill, Ontario, Canada) er en tidligere professionel dansk-canadisk ishockeyspiller, nu spilleragent.

Daniel Jensen fik sin ishockeyopdragelse i Canada. Han startede karrieren i den canadiske juniorliga OHL, hvor han spillede for Peterborough Petes i sæsonerne 1986-1989 og for Guelph Platers i 1989, inden han flyttede til Danmark for at spille i AaB. Han skiftede efter et halvt år til Herning Ishockey Klub, med hvem han blev dansk mester ni gange: 1990-91, 1991-92, 1993-94, 1994-95, 1996-97, 1997-98, 2000-01, 2002-03 og 2004-05. Det blev i perioden 1989-2005 til 16 sæsoner i dansk ishockey med i alt 175 mål og 954 udviningsminutter i 549 kampe. 

Daniel Jensen spillede 133 landskampe for Danmark. Han deltog bl.a. i Danmarks 2-2 kamp mod fødelandet Canada ved VM i 2003, hvor han scorede det udlignende mål til 2-2.

Daniel Jensen er far til Nicklas Jensen og Markus Jensen.

Eksterne henvisninger 
Eliteprospects.com – Daniel Jensen

Ishockeyspillere fra Danmark
Ishockeyspillere fra Canada